Evangelische Kirche Münster steht für:

 Evangelische Kirche Münster (Butzbach), Wetteraukreis, Hessen
 Evangelische Kirche Münster (Laubach), Landkreis Gießen, Hessen